USS Saratoga je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Saratoga (1780) 
 USS Saratoga (1814) 
 USS Saratoga (1842) 
 USS Saratoga (CC-3) 
 USS Saratoga (CV-3) 
 USS Saratoga (CVA-60)

Saratoga